Crosne est une commune du département de l'Essonne,
 Louis Thiroux de Crosne, lieutenant général de police sous le Révolution française,
 le crosne ou crosne du Japon est une plante potagère cultivée pour ses tubercules.